Сваино — название населённых пунктов в России:

 Сваино — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Сваино — деревня в Антроповском районе Костромской области.